Juan Roig puede referirse a:
Juan Roig y Soler (1852-1909), pintor español.
Juan Roig Alfonso (n.1949), empresario español presidente de Mercadona.

Véase también:
 Joan Roig